Estaleiro — local de construção de navios, que quando é militar é chamado arsenal
Arsenal (armamento) — local de armazenamento de armas e munições

Clubes de futebol

Brasil 
Arsenal Futebol Clube (Mato Grosso) — de Sorriso
Arsenal Atividades Desportivas Sport Club — de Belo Horizonte

Outros países 
Arsenal Football Club — de Londres, Inglaterra
Arsenal Fútbol Club — de Sarandí, Argentina
Futbolniy Klub Arsenal — de Kiev, Ucrânia
Arsenal (clube de futebol da Dominica) 
Arsenal (clube de futebol de Belize)
Arsenal Football Club Maseru — do Lesoto

Outros 
Arsenal (2017) — filme de Steven C. Miller
Arsenal Music — gravadora brasileira

Desambiguações de clubes